«А́нна Каре́нина» — российский мюзикл на либретто и стихи Юлия Кима, музыку Романа Игнатьева. Основан на одноимённом романе Льва Толстого. Премьера состоялась 8 октября 2016 года в театре «Московская оперетта».

Сюжет 

Однажды, зимой на катке, Стива Облонский (брат Анны Карениной) узнаёт, что Константин Левин хочет взять в жёны дочь князя Щербацкого (а именно, Кити Щербацкую), но та, к сожалению, отказывается, так как она встретила офицера Вронского. Убитый горем Константин не может поверить в это и собирается домой. Тем временем распорядитель устраивает бал и даже руководит им. На балу появляются Кити, князь и княгиня Щербацкие, графиня Вронская и офицер Вронский. Когда офицер Вронский влюбляется в Кити, то неожиданно появляется Анна Каренина, и всё идёт не так: после мазурки, на которой ей должны были сделать предложение, Вронский танцует с Анной и забывает про это. Китти разрывает помолвку и убегает с бала. Плача, она чувствует себя покинутой, и неожиданно попадает на рельсы. Распорядитель строго предупреждает её не ходить по путям.

А тем временем, на вокзале Анна Каренина и офицер Вронский встречают мужа Алексея Каренина с 8-летним сыном Серёжей. Каренин узнаёт об отношениях своей жены с Вронским. На балу Анна и Алексей Каренины, а также княгиня Бэтси сразу же разбираются с Вронским о флирте с самой Анной Карениной. После всей этой суеты графиня Вронская пытается объяснить Алексею Каренину, что будет, если слух дойдёт до мира, но сам Алексей требует соблюдения приличия. Анна Каренина и офицер Вронский влюбляются в друг друга.

Где-то в Петергофе, распорядитель устраивает Петергофские конные состязания. Туда приходят Анна и Алексей Каренины с княгиней Бэтси. Алексей Каренин окончательно узнаёт об измене своей жены и говорит, что это ложь.

Немного позже, Алексей Каренин получает письмо от Анны Карениной, где сама Анна пишет, что просит отдать сына ей, Алексей почти соглашается на это, так как он напоминает ему об Анне, но княгиня уговаривает его оставить сына и написать Анне письмо, в котором было сказано о том, чтобы она забыла про сына и мужа, а Сереже говорят, что Анна умерла  Тем временем Вронский и Анна Каренина признаются, что они свободны.

Спустя некоторое время в поле Константин Левин и Стива Облонский отдыхают на сене во время того, как косари собирают пшеницу. Константин признаётся, что самое свободное место для него — это природа. Вскоре они видят поезд, в котором находится Кити Щербацкая и осознают, что она приехала. А тем временем, в Петербурге, Анна Каренина укачивает Серёжу и с тяжестью отдаёт его Алексею Каренину. Убитый горем Алексей точно знает, что никогда не увидит свою жену.

А тем временем, на балу, княгиня Щербацкая узнаёт, что Алексей Каренин очень расстроен, а князь Щербацкий говорит Константину, что на бал приедет Патти. Стива Облонский говорит всей публике, что надо жить легче. Константин встречает Кити и оставляет ей послание на размытом дождём окне о том, что он любит её. Кити хочет что-то рассказать о Патти Константину, но сам Константин категорически против этого.

Осенью, Стива говорит, что закажет ложу в театре. Хотя он, Константин и Кити пытаются уговорить Анну ехать с ними, последняя отказывается от этого и обвиняет себя в своих минусах.

На выборах распорядитель объявляет, что председателем избран офицер Вронский. Анна Каренина хочет сказать ему, что она поедет в театр, но Вронский предупредил, что никто к ней не подойдёт. Та не слушается его и отправляется послушать Патти, но когда она прибывает туда, то все её изгоняют из общества, посчитав её как чужую. В конце офицер Вронский обвиняет себя в том, что поверил Анне Карениной, а Алексей Каренин обвиняет себя в том, что отдал Анну офицеру и имеет право простить её. Увы, слишком поздно: Анна в поисках выхода из тяжёлой ситуации бросается под поезд и тем самым совершает самоубийство.

Создатели 
Продюсеры — Алексей Болонин и Владимир Тартаковский

Автор либретто — Юлий Ким

Композитор — Роман Игнатьев

Режиссёр-постановщик — Алина Чевик

Хореограф-постановщик — Ирина Корнеева

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев

Художник по гриму и причёскам — Андрей Дрыкин

Художник по свету — Глеб Фильштинский

Музыкальный руководитель — Константин Хватынец

Sound Producer и Звукорежиссёр — Олег Чечик,

Аранжировка музыки — Сергей Чекрыжов и Сергей Сысоев,

Оркестровка музыки — Сергей Чекрыжов и Алексей Курбатов.

Персонажи

Актёрский состав

Кинопрокат 

22 сентября 2018 года в ЦДМ состоялась премьера киноверсии мюзикла «Анна Каренина», где роли героев исполнили Екатерина Гусева, Сергей Ли, Александр Маракулин, Наталия Быстрова, Дэн Дэмкив, Андрей Александрин, Карине Асирян, Максим Заусалин, Оксана Лесничая, Лика Рулла, Александр Маркелов, Элла Меркулова и Станислав Безгин. Съёмки киноверсии проходили 29 и 30 января 2018 года в Московском театре оперетты (понятно по завершающим титрам). Кроме того, в самой киноверсии крупным планом были показаны пейзажи, на фоне которых происходили действия мюзикла.

Постановки 

(*) — прокат блочного типа.
(**) — постановка по лицензии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мюзикла «Анна Каренина»
 Официальная страница мюзикла «Анна Каренина» на сайте театра «Московская оперетта»
 Страница мюзикла «Анна Каренина» в Instagram
 Страница мюзикла «Анна Каренина» на Facebook
 Страница мюзикла «Анна Каренина» на YouTube
 Страница мюзикла «Анна Каренина» в Вконтакте

Российские мюзиклы
Мюзиклы 2016 года
Мюзиклы по мотивам книг
Московская оперетта
2016 год в музыке России